Jméno Chabenec nese více vrcholů:

 Chabenec (Nízké Tatry, 1955 m)
 Chabenec (Nízké Tatry, 1516 m)